Corinne Lecot (née en 1960), artiste plasticienne française ;
 Francisco Lecot (né en 1979), rugbyman argentin ; 
 Jean-Jacques Lecot (1917-1978), acteur français ; 
 Victor Lecot ou Victor Lécot  (1831-1908), évêque et cardinal français.